

Média 
 A hobbit, J. R. R. Tolkien 1937-es regénye
 A hobbit, 1977-es animációs tévéfilm
 A hobbit, Peter Jackson három részes filmadaptációja a regényből
 A hobbit: Váratlan utazás (2012)
 A hobbit: Smaug pusztasága (2013)
 A hobbit: Az öt sereg csatája (2014)
 The Hobbit, 1991-ben Eisner-díjra jelölt minisorozat

Egyéb 
 Honda PA50, „Honda Hobbit” néven is ismert robogó
 Hobbit, szovjet számítógép
 Hobbit, Walesben használt mértékegység tömegmérésre
 AT&T Hobbit, egy kísérleti mikroprocesszor típus
 Hobbit, a Bahlsen német cég egyik süteménymárkája
 Hobbit, a Homo floresiensis Jáván talált fosszíliáinak beceneve
 Hobbit monitor, a Xymon neve 2005 és 2008 között